Jelašci est un toponyme qui peut désigner :
Jelašci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik, République serbe de Bosnie ;
Jelašci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.